Когалыколь — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Когалыколь — село в Амангельдинском районе Костанайской области.
 Когалыколь — село в Сырдарьинском районе Кызылординской области.